Eisold ist der Familienname folgender Personen:
 Dietmar Eisold (1947–2017), deutscher Journalist und Kunsthistoriker
 Elias Eisold (* 2002), deutscher Schauspieler
 Gunnar Eisold (* 1965), deutscher Politiker
 Peter Eisold (* 1959), deutscher Musiker
 Uta Eisold (* 1954), deutsche Schauspielerin und Regisseurin

Eisold ist der Familienname einer sächsischen Baumeisterfamilie, siehe Eisold (Baumeisterfamilie), insbesondere:
 Friedrich Wilhelm Eisold (1831–1886), sächsischer Bautechniker, Bauunternehmer und Architekt, Gründer der Baufirma „F. W. Eisold“ sowie des Dampfziegelwerks Eisold & Co.
 Wilhelm Eisold (1861–1942), sächsischer Baumeister und Bauunternehmer, Inhaber der Baufirma „F. W. Eisold“, Sohn von Friedrich Wilhelm Eisold
 Rudolf Eisold (1895–1950), sächsischer Baumeister und Bauunternehmer, Inhaber der Baufirma „F. W. Eisold“, Sohn von Wilhelm Eisold
 Johannes Eisold, sächsischer Baumeister und Architekt, Inhaber der Baufirma Fa. Johannes Eisold
 Gert Eisold, sächsischer Baumeister, Inhaber der Baufirma vormals Fa. Johannes Eisold

Eisold ist ein Teil der Bezeichnung folgender Wirtschaftsunternehmen:
 Baufirma „F. W. Eisold“, sächsisches Bauunternehmen in Radebeul in Verbindung mit der Baumeisterfamilie, siehe ebenfalls Eisold (Baumeisterfamilie)
 Bäckerei Eisold, Großbäckerei und Cafébetreiber in Dresden und Umgebung mit Sitz in Radeberg